Zapora – zespół środków służących do powstrzymania ruchu wojsk nieprzyjaciela, często z zadaniem strat materialnych i osobowych.

Zapory można podzielić na:
 zapory balonowe,
 zapory chemiczne,
 zapory inżynieryjne,
 zapory inżynieryjno-chemiczne,
 zapory wodne,
 zapory graniczne,
 barykada
Strony ujednoznaczniające